Galesburg è il nome di alcune località degli Stati Uniti:

Galesburg (Dakota del Nord)
Galesburg (Illinois)
Galesburg (Kansas)
Galesburg (Michigan)